Жюль Ришар:
 Ришар, Жюль (1862—1956) — французский математик.
 Ришар, Жюль (1810—1868) — французский писатель.
 Ришар, Жюль (1825—1899) — французский журналист и публицист.
 Ришар, Жюль (1848—1930) — французский промышленник и фотограф.